Omagbemi ist der Name von

 James Omagbemi (1930–2012), nigerianischer Sprinter
 Mary Onyali-Omagbemi (* 1968), nigerianische Sprinterin, Ehefrau von Victor
 Victor Omagbemi (* 1967), nigerianischer Sprinter